Carlos Vinicio Quiñónez Sánchez – calciatore guatemalteco
 Carlos Segundo Quiñónez Gonzales – calciatore ecuadoriano
 Carlos Andrés Quiñónez Valencia – calciatore ecuadoriano